Niemcy:
 Wulfsberg - część gminy (Ortsteil) Poseritz w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Rügen
 Wulfsberg - część gminy (Ortsteil) Köhn w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Plön

Osoby:
 Niels Wulfsberg - norweski ksiądz

Zobacz też:
 Wolfsberg